Il singolare del torneo di tennis Americana Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Shūzō Matsuoka che ha battuto in finale Rodolphe Gilbert 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Jaime Oncins (semifinali)
 Jacco Eltingh (semifinali)
 João Cunha e Silva (secondo turno)
 Henrik Holm (secondo turno)

 Shūzō Matsuoka (Campione)
 Rodolphe Gilbert (finale)
 Thierry Tulasne (secondo turno)
 Pablo Arraya (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Americana Challenger 1991